Il singolare del torneo di tennis Alan King Tennis Classic 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Harold Solomon che ha battuto in finale Corrado Barazzutti che si è' ritirato sul punteggio di 6-1, 3-0.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (secondo turno)
 Brian Gottfried (quarti di finale)
 Raúl Ramírez (semifinali)
 Corrado Barazzutti (finale)

 Roscoe Tanner (quarti di finale)
 Harold Solomon (campione)
 Ilie Năstase (primo turno)
 John McEnroe (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Alan King Tennis Classic 1978